Dorystaechas es un género monotípico de plantas fanerógamas perteneciente a la familia Lamiaceae. Su única especie: Dorystaechas hastata Boiss. & Heldr. ex Benth., es originaria de Turquía.

Taxonomía 
Dorystaechas hastata fue descrita por Boiss. & Heldr. ex Benth. y publicado en Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 12: 261. 1848.

Referencias

Enlaces externos 
Imágenes en Google

Mentheae
Flora de Asia occidental
Flora de Asia continental
Plantas descritas en 1848
Plantas descritas por Boissier
Plantas descritas por Heldreich
Plantas descritas por Bentham